A Live in London jelentései:

Live in London (Amon Düül II-album)
Live in London (Andrae Crouch-album)
Live in London (April Wine video)
Live in London (The Beach Boys-album)
Live in London (Deep Purple-album), a brit hard rock együttes 1974-ben felvett és 1982-ben megjelent koncertalbuma
Live in London (The Dickies-album)
Live in London (Gary Numan-album)
Live in London (Gene Harris-album)
Live in London (Goldfrapp-album)
Live in London (Great White-album)
Live in London (Helen Reddy-album)
Live in London (Iona DVD)
Live in London (Judas Priest), a brit heavy metal együttes 2003-ban megjelent CD/DVD lemeze
Live in London (Kelly Osbourne DVD)
Live in London (Leonard Cohen) DVD illetve dupla CD
Live in London (Mariza-album)
Live in London (The Only Ones-album)
Live in London (Peggy Lee-album)
Live in London (Riot-album)
Live in London (Sheer Greed-album)
Live in London (Sparks-album)
Live in London (Steppenwolf-album)
Live In London (Steve Vai-album)
Live in London (The Strokes-album)
Live in London (Testament), az amerikai thrash metal együttes 2005-ben megjelent CD/DVD lemeze
Live in London (The Toasters-album)
Live in London (Will Young DVD)
Live in London (Justin Timberlake DVD)

Kapcsolódó szócikkek 
Live in London 1980, a The Fall együttes albuma
Live in London EP, Johnny Diesel and the Injectors középlemeze
Live in London & New York, Corinne Bailey Rae albuma
Whirld Tour 2010 – Live in London, a Transatlantic 2010-es koncertfelvétele